Kleist ou von Kleist est un patronyme pouvant désigner :

Patronyme

von Kleist 
 Plusieurs , dont :
 Ewald Georg von Kleist (1700-1748), juriste, ecclésiastique et physicien prussien 
 Ewald Christian von Kleist (1715-1759), poète allemand 
 Paul Ludwig Ewald von Kleist (1881-1954), Generalfeldmarschall (armée allemande) au cours de la Seconde Guerre mondiale 
 Ewald-Heinrich von Kleist-Schmenzin (1922-2013), officier allemand

 Ferdinand von Kleist (1797-1867), général prussien
 Franz Alexander von Kleist (1769-1797), poète prussien
 Heinrich von Kleist (1777-1811), poète et dramaturge allemand
 Hans Hugo von Kleist-Retzow (1814-1892), homme politique prussien.
 Solweig von Kleist, réalisatrice et peintre allemande.

Kleist 
Friedrich Kleist von Nollendorf (1762-1823), feld-maréchal prussien
 Karl Kleist (1879-1960), professeur d'université allemand de neurologie et de psychiatrie
Kuupik Kleist (né en 1958), premier ministre du Groenland
Reinhard Kleist (né en 1970), auteur de bande dessinée allemand
Prix Kleist, prix littéraire allemand.

Autre 
 ou , unité militaire allemande en 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale, nommée d'après son commandant, Ewald von Kleist.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique